Brim ist der Familienname folgender Personen:

 John Brim (1922–2003), US-amerikanischer Blues-Musiker
 Orville Gilbert Brim (1883–1987), US-amerikanischer Pädagoge und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Briem
 Prim
 Primm